Moscow  ist die englische Bezeichnung für die russische Stadt Moskau. Städte mit dem Namen Moscow sind:

Im Vereinigten Königreich:
 Moscow (East Ayrshire), Ort in Schottland

In den Vereinigten Staaten:
 Moscow (Alabama)
 Moscow (Arkansas)
 Moscow (Idaho)
 Moscow (Illinois)
 Moscow (Indiana)
 Moscow (Iowa)
 Moscow (Kansas)
 Moscow (Kentucky)
 Moscow (Maine)
 Moscow (Maryland)
 Moscow (Michigan)
 Moscow (Minnesota)
 Moscow (Mississippi)
 Moscow (Ohio)
 Moscow (Pennsylvania)
 Moscow (Rhode Island)
 Moscow (Tennessee)
 Moscow (Texas)
 Moscow (Vermont)
 Moscow (Virginia)
 Moscow (West Virginia)
 Moscow (Wisconsin), im Iowa County
 Moscow (Town, Ioway County), Town(ship) in Wisconsin

Personen:
 David Moscow (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 MoSCoW-Priorisierung, Begriff in der Softwareentwicklung
 Moscow (Radsportteam), ein Straßenradsportteam in Russland

 "Moscow", die Debüt-Single der deutschen Band Wonderland

Siehe auch:
 Moscow Township
 Moskau (Begriffsklärung)